Pablo González is de naam van verschillende personen:

 Pablo González Garza (1879-1950), Mexicaans militair
 Pablo González Couñago (1979), Spaans voetballer
 Pablo González Juárez (1993), Spaans voetballer
 Pablo González (tennisser) (1982), Colombiaans tennisser
 Pablo González Casanova (1922), Mexicaans socioloog
 Pablo González (Chili), Chileens wielrenner
 Pablo González (Argentinië), Argentijns wielrenner
 Pablo González Reyes (1986), Chileens voetballer 
 Pablo Andrés González (1985), Argentijns voetballer